Морганвил има више значења:
 Морганвил (Њу Џерзи)
 Морганвил (Канзас)